Copula (geslacht), een geslacht van neteldieren
 Copula (wiskunde),  een simultane verdelingsfunctie
 Koppelwerkwoord, een type werkwoord